Ваддай (, ) — административный регион в Республике Чад.
 Административный центр — город Абеше.
 Площадь — , население —

География 
Регион находится в восточной части Чада. На севере граничит с регионом Вади-Фера, на западе с регионом Батха, на юге с регионом Сила. Восточная граница является также границей между Чадом и суданской провинцией Дарфур.

В природно-климатическом отношении регион Вадаи расположен в зоне Сахель.

Население 
Крупнейшими этнографическими группами в регионе являются народы маба, загава и арабы Чада. Преобладающая религия — ислам. После начала вооружённого конфликта в 2003 году в соседней суданской провинции Дарфур в чадский Вадаи бежали и осели в лагерях беженцев несколько сотен тысяч суданских загава, фор и масалит.

Административное деление 
В административном отношении регион Вадаи делится на 3 департамента — Абди (состоит из 3 супрефектур: Абди, Абкар-Джомбо и Биере), Ассунга (6 супрефектур: Адре, Борота, Хаджер-Хадид, Маброне, Молу и Троан) и Уара (7 супрефектур: Абеше, Абугудам, Амлейуна, Буртаиль, Шокоян, Гери и Марфа).

Населённые пункты 
 Домболи-Джадо
 Сормон
 Форшана
 Чигшика

Регионы Чада